Кухарський () — польське прізвище.

 Василь Кухарський (1981) — український актор театру та кіно
 Кухарський Віталій Михайлович (1972) — український науковець
 Кухарський Роман Степанович (1995) - український футболіст.
 Цезарій Кухарський (1972) — польський футболіст

Польські прізвища